Le Petit Violoniste est un film muet français réalisé par Louis Feuillade, sorti le .

Liens externes 
 

Film français sorti en 1910
Court métrage français
Film français en noir et blanc
Film muet français
Film réalisé par Louis Feuillade
Film de Gaumont